Оуян (, распространена в написаниях Ouyang, Owyang, Au Yong, Auyong, Auyang, Au Yeung, Au Ieong, Ao Ieong, Oyong, O'Young, Auwjong, Ojong, Owyong, Au Duong) — одна из широко распространённых китайских фамилий. Не входит в 200 самых популярных китайских фамилий. Остаётся одной из 20 с небольшим китайских фамилий из 2 иероглифов.

Ареал 
Это традиционно южнокитайская фамилия, распространённая по всему Китаю, также во Вьетнаме и диаспорах в Индонезии, США и других странах.

Происхождение 
Оуян Сю возводил происхождение фамилии и рода к князю Ди из царства Юэ, который, после уничтожения Юэ царством Чу в Период Сражающихся царств, поселился у горы Оую (欧余山) на территории современного Чжэцзяна и взял фамилию по месту жительства.

Согласно традиции, такое происхождение предполагает прямую связь с истоками китайского народа: царь Уцзян (无疆), отец Ди, считается потомком Великого Юя.

Профессиональная династия 

Носители данной фамилии играли и играют значительную роль в жизни Китая и других стран, в первую очередь как учёные и литераторы. Из них наиболее известен государственный деятель, литератор и историк Оуян Сю (1007—1072).

Кроме него видную роль сыграли государственный каллиграф Оуян Сюнь (557—641), историк и литератор Оуян Сюань (1283—1358), реформатор буддизма Оуян Цзинъу (1871—1943), и другие.

Представители 
Также значительную энциклопедическую значимость по факту наличия в энциклопедиях имеют:

 Оуян Дэ (Проект:Словники/Китайская философия)
 Оуян Цзинь (Проект:Словники/Китайская философия)
 Оуян Цзыюань (р.1935) — глава китайской лунной программы
 Оуян Шань () (1908—2004) — китайский (КНР) писатель, подвергался репрессиям за «мелкобуржуазность» (Проект:Словники/БСЭ/114)
 Оуян Шэн (Проект:Словники/Китайская философия)
 Оуян Сю
 Оуян Сюань
 Оуян Сюнь
 Оуян Цзинъу
 Оуян Шафэй () (1923—2010) — актриса.

См.также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии